Помо́рське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Поморське воєводство (1466—1772) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Поморське воєводство (1919—1939) — адміністративна одиниця Польської республіки.
Поморське воєводство (1945—1950) — адміністративна одиниця соціалістичної Польщі.
Поморське воєводство — адміністративна одиниця Польщі.

Адміністративний поділ Польщі